José Carlos Mariátegui puede hacer referencia a  personas peruanos:

José Carlos Mariátegui La Chira,  escritor, periodista y pensador político marxista. 
Región José Carlos Mariátegui, una de las doce regiones del Perú (1988-1992).
Casa Museo José Carlos Mariátegui, casas museo en Perú.
José Carlos Mariátegui Arellano, embajador peruano.
José-Carlos Mariátegui Ezeta, científico peruano.
José Carlos Mariátegui (localidad), localidad del distrito de San Juan de Lurigancho.